Мекан — язык, относится к сурмийской ветви кир-аббайской семьи. Распространён в Эфиопии (Область Народностей Южной Эфиопии, зона Бенч-Маджи; 157 330 носителей (2007)).

До 2009 года для записи мекан использовалось эфиопское письмо.

С 2009 года используется алфавит на латинской основе: A a, B b, Bh bh, C c, C' c', D d, Dh dh, E e, Ɛ ɛ, G g, H h, I i, J j, K k, K' k', ', L l, M m, N n, Ny ny, Ng ng, O o, Ɔ ɔ, P p, R r, S s, S' s', Sh sh, T t, T' t', U u, W w, Y y, Z z. Тона на письме обозначаются акутом и грависом.

Примечания 

Языки Эфиопии
Сурмийские языки